Mehrubon Nasarow (; * 1. Mai 1922 in Pamir, Turkestan; † 7. März 1993 in Duschanbe) war ein sowjetischer Künstler und Politiker.

Biographie 
Nasarow fungierte von 1956 bis 1964 als stellvertretender Kulturminister der TaSSR und war gleichzeitig Kulturberater der sowjetischen Botschaft in Afghanistan.1966 wurde er zum Kulturminister der TsSSR berufen und hatte diesen Posten bis 1979 inne. Zwischen 1979 und 1988 leitete er das Tadschikische Staatliche Mirso-Tursunsoda-Universität für Kunst.

Sonstiges 
1964 wurde er mit dem Titel Verdienter Künstler der TaSSR ausgezeichnet. Sein Sohn Daler Nasarow und seine Enkelin Sitora Nasarowa sind berühmte Musiker.

Werke 
 Ташаккули маданияти бадеии советии тоҷик. - Душанбе:Ирфон, 1986.-160с.
 Орзу: Маҷмӯаи пиесаҳо. - Душанбе:Адиб, 1990.- 144 с.
 Равнақи санъати халқҳои мо: Фестивали оҳангсозони  халқҳои Закавказия дар Тоҷикистон //Тоҷикистони советӣ.-1966. - 11 декабр.
 Шӯҳрати маданияти тоҷик дар Тоҷикистон: Даҳаи маданияти тоҷик дар Покистон //Тоҷикистони советӣ.- 1968.- 10 январ.
 Баҳори ҷовидони мо:  Даҳаи адабиёт ва санъати ӯзбек дар Тоҷикистон //Тоҷикистони советӣ.- 1968.-5 сентябр.
 Оҳангҳои дӯстӣ: Фестивали умумииттифоқии халқҳои СССР дар шаҳри Душанбе //Занони Тоҷикистон.- 1975.- №8.-С.12-13.
 Ба меҳмонии дӯстон:  Даҳаи адабиёт ва санъати Тоҷикистон  дар Литва //Тоҷикистони советӣ.-1970.-7 август.
 Аз қаъри асрҳо: Фаъолияти ходимони маданият ва санъати Тоҷикистон //Тоҷикистони советӣ.-1967.-28 ноябр.
 Найрангшоҳ: Маҷмӯаи ё пиесаҳои якпардагӣ.- Сталинобод, 1956.- С.23-36.
 Санъати халқи тоҷик.- Сталинобод, 1961.-292 с.
 Дӯстон оинаи якдигаранд: Санъати Афғонистон //Садои Шарқ.-1965.-№8.- С.131-137.
 Сафари мо ба Эрон //Занони Тоҷикистон.- 1958.- №1.- С.6.
 Қайдҳо оид ба ҳунарҳои зебо: Санъати касбии тоҷик //Садои Шарқ.-1966.-№7.-С.104-109.

Weblinks 
 
 
  РНБ, Санкт-Петербург.

Einzelnachweise 

Politiker (Tadschikistan)
Autor
Kulturminister (Sowjetunion)
Künstler (Tadschikistan)
Sowjetbürger
Geboren 1922
Gestorben 1993
Mann